Gumpling heißen folgende geographischen Objekte:

 Gumpling (Gemeinde Ostermiething), Ortschaft der Gemeinde Ostermiething, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Gumpling (Gemeinde Pramet), Ortschaft der Gemeinde Pramet, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gumplinger